Kloppenburg:
 Bob Kloppenburg, um treinador de basquete estadunidense
 Carlos José Boaventura Kloppenburg, um bispo católico que combateu o protestantismo, o espiritismo e as religiões afro-brasileiras.